Girlfriend in a Coma kan syfta på:

 Girlfriend in a Coma (låt) – en låt och musiksingel från 1987 av The Smiths
 Girlfriend in a Coma (roman) – roman från 1998 av Douglas Coupland, döpt efter låten